Vargem Grande ist Name folgender Orte:

 Vargem Grande (Maranhão), Stadt in Maranhão
 Vargem Grande do Sul, Stadt in São Paulo
 Vargem Grande (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Vargem Grande (Florianópolis), Ort auf der Insel Santa Catarina, der zu Florianópolis gehört
 Vargem Grande (Santo Amaro da Imperatriz), deutsche Siedlung in Santo Amaro da Imperatriz
 Vargem Grande, früherer Name der Stadt Caetés